Knock Knock est l'expression anglaise signifiant « Toc toc toc ! ». Elle peut désigner :

Musique 

 , album de  sorti le  ;
 
 , chanson de Monica présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 

 , film américain de Walter Lantz et Alex Lovy sorti en 1940 ;
 , film américain de Joseph Ariola sorti en 2007 ;
 , film américain d'Eli Roth sorti en 2015.

Autres 

 , pièce de théâtre de Jules Feiffer produite en 1976.

Voir aussi